Эми Харгривз (; род. 27 января 1970) — американская актриса, которая работала в кино, телевидении и театре. Сейчас у неё повторяющаяся роль Мэгги Мэтисон в сериале «Родина». В 1994 году, она снялась в фильме «Сканирование мозга» с Эдвардом Фёрлонгом. В 2012 году она появилась в роли доктора Карен Фолсон в эпизоде «Leap of Faith» во 2-м сезоне шоу CBS «Голубая кровь». В 2017 году она исполнила роль Лэйни Дженсен, матери Клэя Дженсена, в сериале Netflix «13 причин почему».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США
Актрисы телевидения США